A Proliga de 2012/2013 foi a 10ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 11 equipas, em duas fases. A União Desportiva Oliveirense conquistou o seu 1º Título.

Clasificação Fase Regular

Calendário

Apuramento de Campeão

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.eurobasket.com/Portugal/basketball-Proliga_2012-2013.asp

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=4077

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=4077&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=4077&layout=resultados